Kleine Galerie steht für:

 Kleine Galerie/Piccola Galleria in Bozen
 Kleine Galerie Elsterwerda in Elsterwerda
 Kleine Galerie Pankow in Berlin
 Kleine Galerie Passau in Passau
 Kleine Galerie Wien in Wien 
 Kleine Galerie Wittenberg in Wittenberg
 1Blick. Kunst im Vorhaus in Hallein